Trichoblaniulus är ett släkte av mångfotingar. Trichoblaniulus ingår i familjen Trichoblaniulidae. 

Trichoblaniulus är enda släktet i familjen Trichoblaniulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Trichoblaniulus